Le sigle CVN peut faire référence à :
 Cruiser Voler Nuclear, un porte-avions de combat à propulsion nucléaire, selon la liste des immatriculations des navires de l'US Navy (aircraft carrier, nuclear-powered) ;
 Comité Vietnam national, un groupe français constitué à l'automne 1966 pour protester contre l'intervention américaine au Vietnam.
 une ancienne station de radio disparue, à Mende dans les Cévennes.

CVN est un code qui peut faire référence à :
 , dans le Comté de Curry, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CVn est une abréviation qui peut signifier :
 Canes Venatici, Canum Venaticorum, le nom latin et son génitif de la constellation des Chiens de chasse (en astronomie).

cvn est le code de langue ISO 639-3 et IETF du chinantèque de Valle Nacional, une langue chinantèque parlée dans l’État d’Oaxaca, au Mexique.

Abréviation
Code IATA des aéroports